Anisocyrta är ett släkte av steklar som beskrevs av Förster 1862. Anisocyrta ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Anisocyrta